

Code 
Le code roh peut faire référence à :
 roh, le romanche, selon les normes ISO 639 des codes de langue.

Patronyme 
 , patronyme coréen.

Sciences 
L'acronyme ROH peut faire référence à :
 ROH (runs of homozigosity) pour séquences d'homozygotie, un outil de génomique comparative.

Toponymes 
Le sigle ROH peut faire référence à :
 Ring of Honor, fédération indépendante de catch professionnel à Bristol ;
 Royal Opera House, maison d'opéra à Londres.